Bexar ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bexar (Alabama), im Marion County
 Bexar (Arkansas), im Fulton County
 Bexar County, Verwaltungseinheit in Texas
 San Antonio (Texas), teilweise früher als Villa de Béjar/Bexar, Villa de San Fernando de Béjar oder San Fernando de Béxar bezeichnet